Ломбар, Александр (1810—1887) — швейцарский филантроп и историк.
 Ломбар, Анри Эдуар (1855—1929) — французский скульптор.
 Ломбар, Ален (род. 1940) — французский дирижёр.
 Ломбар, Дени (1938—1998) — крупнейший французский востоковед, специалист по Дальнему Востоку и Юго-Восточной Азии.
 Ломбар де Лангр, Венсан (1765—1830) — французский писатель.
 Отец Ломбар (? — 1160) — католический богослов и философ-схоласт.

См. также 
 Ломбард (значения)

Примечания